David DiLeo – cestista statunitense
 Davide Dileo, noto come Boosta – musicista, compositore e scrittore italiano
 Max DiLeo – cestista statunitense 
 T.J. DiLeo – cestista statunitense
 Tony DiLeo – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense